Male Srakane est un toponyme qui peut désigner :
Male Srakane, une île de Croatie ;
Male Srakane, une localité de Croatie située sur l'île de Male Srakane et dans la municipalité de Mali Lošinj, comitat de Primorje-Gorski Kotar.